Maurice Caillet (knjižničar)
Maurice Caillet (liječnik)